Juhász Ágnes (1945) logopédus, pszichológus
 Juhász Ágnes, Szilvássy Sándorné, Balajcza Tiborné (1952) röplabdázó